Феба (митология) — титанида от древногръцката митология;
 Феба — спътник на Сатурн.